Ки́ктев — русская фамилия; имеет женскую форму Киктева.

Известные носители:

 Киктев, Виктор Алексеевич (1936—2013) — советский футболист, мастер спорта СССР.
 Киктев, Максим Сергеевич (1943—2005) — советский и российский арабист-литературовед.
 Киктев, Сергей Петрович (1915—1980) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.